Brandolino III Brandolini (dopo il 1350-1396), condottiero
 Brandolino Conte Brandolini (... – dopo il 13 novembre 1456), condottiero
 Brandolino VI Brandolini (1611-1652), condottiero
 Brandolino Brandolini (1878-1916) – politico italiano